Чад може да се отнася за:

 Република Чад в Африка
 Езерото Чад в Африка

Лични имена на хора:
 Чад Алън (р. 1974), американски актьор
 Чад Майкъл Мъри (р. 1981), американски актьор